Die Heim & Haus Holding GmbH (Eigenschreibweise: HEIM & HAUS) ist ein deutscher Hersteller von Markisen, Textilscreens, Terrassendächern, Vordächern und Haustüren sowie Fenster- und Rollladenelementen zum nachträglichen Einbau. Die Holding ist Dachgesellschaft für alle Unternehmen der Heim & Haus Gruppe mit Sitz in Duisburg (Nordrhein-Westfalen). Die geschäftsführenden Gesellschafter sind seit 1976 Rolf Christian Schommers und Heinz-Theo Nühlen. Die Geschäftsanteile werden zu 100 Prozent von den Gründerfamilien Schommers und Nühlen gehalten.

Geschichte 
Im Jahr 1971 begann der Firmengründer Rolf Schommers Senior in Nürnberg mit dem Direktverkauf und der Produktion eines Rollladensystems zum nachträglichen Einbau. Im gleichen Jahr wurde in Lauf an der Pegnitz (Bayern) die Heim & Haus Vertriebsgesellschaft GmbH gegründet. Der Bau einer Fertigungsanlage für Rollladen, Fenster und Markisen in Auerbach folgte 1974, womit die Heim & Haus Kunststofffenster Produktion GmbH entstand. 1976 expandierte das Unternehmen mit einem neuen Standort in Duisburg (Nordrhein-Westfalen).

Die heutigen geschäftsführenden Gesellschafter Rolf Christian Schommers, Sohn des Firmengründers, und Heinz-Theo Nühlen traten 1976 in das Unternehmen ein. Der Vertrieb und die Montage wurden auf die gesamte Bundesrepublik ausgeweitet und regionale Kundenzentren in Mecklenburg, Sachsen, Thüringen und Berlin eröffnet. Im Jahre 1994 folgte die Gründung der Heim & Haus Bauelemente Vertriebs GmbH in Osterfeld (Sachsen-Anhalt). Die Heim & Haus Produktion GmbH in Osterfeld wurde ein Jahr später gegründet und die Produktion von Vordächern aufgenommen. Als Dachgesellschaft für alle Unternehmen der Heim & Haus Gruppe entstand im Jahr 1996 die Heim & Haus Holding GmbH in Duisburg.

Anfang 2000 wurde eine großflächige Markisenfertigung inklusiver einer Näherei für Markisenstoffe eröffnet und eine neue Fertigungsanlage für Sicherheitstüren eingeweiht. Im Jahr 2001 errichtete Heim & Haus ein Kunden-Service-Center in Duisburg und 2004, drei Jahre später, begann man mit der Produktion von Terrassendächern in Osterfeld. Für Renovierungsdachfenster wurde 2008 in Auerbach eine neue Fertigungshalle samt Verwaltungsgebäude und Ausstellungsraum gebaut. Das Werk in Auerbach erweiterte 2011 sein Gelände und eine neue Fertigungshalle für Sicherheitstüren. Ende 2016 eröffnete Heim & Haus in Duisburg seine neue Vertriebszentrale inklusive Ausstellung und Schulungsgebäude als Kompetenzzentrum. Darauf folgte im März 2020 die Eröffnung einer weiteren Produktausstellung sowie neuer Schulungs- und Büroflächen in Dasing (Bayern). Im August 2020 entstand das dritte Produktionswerk für Heim & Haus mit Niederlassung in Voerde am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen). Seitdem werden dort Sonnenschutzelemente sowie Outdoor-Living-Lösungen gefertigt.

Standorte 
Der Hauptsitz und die zentrale Verwaltung befinden sich in Duisburg am Niederrhein. Weitere Hauptstandorte für Produktion, Vertrieb und Verwaltung sind in Lauf an der Pegnitz (Bayern), in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern), in Osterfeld (Sachsen-Anhalt) und in Voerde (Nordrhein-Westfalen). Darüber hinaus zählen deutschlandweite Produktausstellungen und über 350 Partnerbetriebe ebenfalls zu Heim & Haus.

Auszeichnungen 
Die Heim & Haus-Produkte wurden mehrmals ausgezeichnet.

Der German Design Award wurde verliehen:

 2019 in der Kategorie „Konstruktion und Design“ für das Renovierungsdachfenster RENOROLL
 2019 in der Kategorie „Special Mention“ für die Markise Deluxe GRANDE VARIO
 2020 in der Kategorie „Produktdesign“ für das Beschattungssystem WGB Plus Pergola
 2020 in der Kategorie „Building Elements“ für den Rollladen SK 40

Der Iconic Award: Innovative Architecture wurde verliehen:

 2019 in der Kategorie „Product“ für die Senkrechtbeschattung Textilscreen ZipSTAR

Der Plus X Award wurde verliehen:

 2019 in den Kategorien „High Quality“, „Design“ und „Bedienkomfort“ für das Terrassendach TD Plus

Der IF Design Award wurde verliehen:

 2018 in der Kategorie „Design“ für die Markise Deluxe GRANDE  VARIO

Vertriebsform 
Zu dem Vertriebsmodell von Heim & Haus zählt der Verkauf ohne Zwischenhandel sowie die Beratung beim Kunden vor Ort. Seit 1988 ist Heim & Haus Mitglied im Bundesverband Direktvertrieb Deutschland.

Sonstiges 
Das Unternehmen ist Träger mehrerer RAL-Gütezeichen und wurde vom Institut für Fenstertechnik 2011 mit drei Premium-Sternen ausgezeichnet. Die Heim & Haus Kunststofffenster Produktion GmbH Auerbach ist Mitglied im Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz sowie im Verband Fenster + Fassade.

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Duisburg)
Bauelementehersteller (Bauwesen)